FDF kan syfta på:

 FDF – ett belgiskt parti, se Front Démocratique des Francophones
 FDF – ett kristen barn- och ungdomsorganisation i Danmark, se Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
 FDF – Finish Defence Forces, se Finlands försvarsmakt